XXVII Летње олимпијске игре одржане су 2000. године у Сиднеју, у Аустралији. МОК је 1993. године бирао домаћина између следећих градова: Пекинга, Берлина, Истанбула и Манчестера.

По општој оцени, с обзиром на сјајан ниво организације, квалитету спортских такмичења, љубазност домаћина и фантастичну атмосферу која је владала све време игара игре су проглашене „најбољим Олимпијским играма у дотадашњој историји“.

На спектакуларном отварању Олимпијски пламен на стадиону је упалила Кети Фриман, која је касније на истим Играма освојила злато у атлетици (трка на 400 метара). Тиме је постала прва особа која је на истим Играма била почасни палилац олимпијске ватре и освајач златне медаље. Као припадник изворне домородачке мањине Абориџина, Фриман је својим постигнућем постала аустралијска хероина за сва времена.

Учествовао је рекордан број земаља, њих 199, а једина чланица МОК која није учествовала био је Авганистан, чији наступ је забранио тадашњи авганистански талибански режим из верских разлога.

У програм Игара је укључен триатлон.

У такмичарском програму су се истакли следећи појединци и догађаји:
 Пливач Ијан Торп из Аустралије, тада стар само 17 година, је освојио три златне и две сребрне медаље. 
 Стив Редгрејв, веслач из Уједињеног Краљевства, је златном медаљом у четверцу без кормилара освојио пету златну медаљу на петим Играма за редом.
 Камерун је освојио прву златну медаљу у финалу фудбалског турнира, победивши Шпанију након извођења једанаестераца.

Списак спортова 
Пливање, скокови у воду, ватерполо и синхроно пливање се сматрају једним спортом).

Демонстрациони спорт су биле параолимпијске трке у атлетици.

Биланс медаља 
(Медаље домаћина посебно истакнуте)

Спољашње везе 

Летње олимпијске игре
Спорт у Аустралији
Летње олимпијске игре 2000.
Спорт у 2000.